Le terme Mitchinamecus peut signifier:

Toponymes

Canada (Québec)

 Zec Mitchinamecus, une zone d'exploitation contrôlée, dans le territoire non organisé du Lac-De La Bidière, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides. Coordonnées géographiques: 47° 13' 17"; 75° 12' 45"
 Barrage Mitchinamecus, situé dans le territoire non organisé du Lac-Oscar, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides. Coordonnées géographiques: 47° 12' 50"; 75° 10' 36"
 Réservoir Mitchinamecus, situé dans le territoire non organisé du Lac-Oscar, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides. Coordonnées géographiques: 47° 21' 00"; 75° 04' 06"
 Rivière Mitchinamecus, l'embouchure de ce cours d'eau est situé dans le territoire non organisé du Lac-Oscar, dans la MRC Antoine-Labelle, dans la région administrative des Laurentides. Coordonnées géographiques: 47° 03' 56"; 75° 06' 35"